

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Mulberry – città della Contea di Crawford, Arkansas
 Mulberry – census-designated place della Contea di Wilkes, Carolina del Nord
 Mulberry – census-designated place della Contea di Sumter, Carolina del Sud
 Mulberry – città della Contea di Polk, Florida
 Mulberry – città della Contea di Clinton, Indiana
 Mulberry – città della Contea di Crawford, Kansas
 Mulberry – census-designated place della Contea di Clermont, Ohio

Altro 
 Mulberry – azienda britannica di abbigliamento e pelletteria
 Mulberry – client di posta elettronica
 Mulberry – serie televisiva